Powiat Takeno – dawny powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Takeno – dawny powiat w prefekturze Kioto